Клуґе; Клуге

 Александр Клуґе (* 1932) — німецький режисер, письменник, продюсер, один з ідеологів «нового німецького кіно».
 Аня Клуге (* 1964) — німецька гребчиня, яка виступала за збірну НДР з академічного веслування. Чемпіонка літніх Олімпійських ігор у Сеулі.
 Костянтин Клуге (1912—2003) — французький художник.
 Фрідріх Клуґе (1856—1926) — німецький філолог і педагог. Відомий етимологічним словником Kluge німецької мови.

німецькі прізвища